Манвел има више значења:
 Манвел (Тексас)
 Манвел (Северна Дакота)